Das Betfair European Tour 2012/13 – Event 3 (auch Acuerate Antwerp Open 2012 und Belgian Open 2012) war ein Snooker-Turnier im Rahmen der Players Tour Championship 2012/13, das vom 17. bis zum 21. Oktober 2012 in der Lotto Arena in Antwerpen, Belgien ausgetragen wurde. Das gesamte Turnier wurde im Modus Best-of-Seven, d. h. mit vier Gewinnframes gespielt.

Titelverteidiger war der Engländer Judd Trump, der allerdings in der Runde der Letzten 64 mit 2:4 an Jack Lisowski scheiterte.

Der Nordire Mark Allen gewann das Finale gegen Mark Selby mit 4:1 und erzielte dabei drei Century Breaks in Folge.

Preisgeld und Ranglistenpunkte

Vorrunde

Runde 1

Runde 2

Hauptrunde

Runde 1 bis Achtelfinale

Teil 1

Teil 2

Teil 3

Teil 4

Teil 5

Teil 6

Teil 7

Teil 8

Viertelfinale bis Finale

Finale

Century-Breaks

Hauptrunde

Einzelnachweise 

E3
2012